Цзяо (фамилия)
 Цзяо (денежная единица)